Kühlloch ist ein geographischer Name:

 Kühlloch (Schramberg), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kühlloch (Holzbach), vielleicht auch Kühloch, rechte Bachmulde zum dort auch Mussenbach genannten Holzbach (zum Neckar) nach Kornwestheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kühlloch (Totes Gebirge), aktive Wasserhöhle mit Abfluss zum Rettenbach bei Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kühloch bei Königstein, Karsthöhle bei Königstein, Landkreis Sulzbach-Rosenberg, Bayern